James Husted ist der Name folgender Personen:

* James Michael Husted (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler